Färs kan syfta på:
 Färs härad – ett härad i södra Skåne, i dåvarande Malmöhus län
 Färs & Frosta Sparbank – ett tidigare bankaktiebolag med verksamhet i mellersta Skåne –2014
 Köttfärs – nedmalt kött